Une présentation est un processus qui consiste à communiquer un sujet à un public.

Voir aussi 
 Logiciel de présentation, un logiciel qui permet de créer une expérience multimédia destinée à informer un public ;
 Couche de présentation, en télécommunication, la sixième couche du modèle OSI ;
 Présentation fœtale, en médecine, la position du fœtus dans le ventre de la mère ;
 Présentation de Jésus au Temple, une scène de la Bible ;
 Présentation de Marie au Temple, une fête liturgique chrétienne ;
 Présentation coulante, dite aussi LiangXiang, signifiant « présentation coulante » dite aussi « pose figée », est un code de jeu conventionnel de l’opéra chinois.
 La Présentation, une municipalité du Québec ;
 Présentation d'un groupe, en mathématiques, la donnée d'un système de générateurs de ce groupe, ainsi que des relations les liant.